Amitsorsuaq bezeichnet:
 Amitsorsuaq (Fjord, Nuuk), Fjord im Distrikt Nuuk, Grönland
 Amitsorsuaq (Fjord, Upernavik), Fjord im Distrikt Upernavik, Grönland
 Amitsorsuaq (Fluss), Fluss im Distrikt Upernavik, Grönland
 Amitsorsuaq (Insel), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Amitsorsuaq (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Amitsorsuaq (See, Maniitsoq), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Amitsorsuaq (See, bei Nuuk), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Amitsorsuaq (See, bei Qeqertarsuatsiaat) (auch Ammalortup Amitsorsua), See im Distrikt Nuuk, Grönland
 Amitsorsuaq (See, Paamiut), See im Distrikt Paamiut, Grönland
 Amitsorsuaq (See, Sisimiut), See im Distrikt Sisimiut, Grönland